En Pologne, Gliniec peut désigner :

 Gliniec, un village dans la voïvodie de Mazovie,
 Gliniec, un village dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale.